Кользас () — коммуна в Австрии, в федеральной земле Тироль.

Входит в состав округа Инсбрук.  . Официальный код  —  70322.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Ханзёрг Гартлахер по результатам выборов 2004 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 13 мест.

 Партия GLK занимает 6 мест.
 СДПА занимает 2 места.
 Партия ULK занимает 2 места.
 Партия WIK занимает 2 места.
 АПС занимает 1 место.

Примечания

Ссылки
 Официальная страница

Общины Тироля